Ниже представлен список станций Пекинского метрополитена. Русские названия приведены в соответствии с правилами китайско-русской транскрипции. В случаях, когда официальное английское название станции является не транскрипцией с китайского, а переводом, то в скобках дается перевод английского названия на русский язык.

Сводный список 

Пекинский метрополитен
Станции Пекинского метрополитена